Girolamo Tartarotti – abate, letterato e filosofo italiano
 Jacopo Tartarotti – letterato e storico italiano
 Johannes Tartarotti – calciatore austriaco
 Stefano Tartarotti – illustratore e fumettista italiano